Карли Монтана (, настоящее имя — Джессика Биман , род. 14 мая 1986 года, Финикс, Аризона, США) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Карли Монтана, артистическое имя Джессики Биман, родилась в семье с немецкими, ирландскими и индейскими корнями. Начала сниматься в фильмах для взрослых в 2004 году, в возрасте 18 лет. В основном исполняет лесбийские сцены.

Работала со студиями Evil Angel, Digital Sin, Hustler, Elegant Angel, Vivid, Adam & Eve, Girlfriends Films, Digital Playground, Peach, ClubJenna, Zero Tolerance, Reality Kings и другими.

Дважды появлялась на обложке календаря Totally Nerdcore (календарь с обнаженными женщинами в фантастических условиях).

В 2015 году выиграла две премии AVN Awards.

Снялась в более чем 470 фильмах.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Twistys Treats